El Centro Culturale Ama l'italiano és una associació cultural fundada el 2008 per ciutadans italians residents a Barcelona, pertanyents en la seva majoria al món de la cultura i de l'ensenyament.

El naixement del Centre ve marcat per la gran eclosió d'arribades d'italians a la ciutat de Barcelona, el que va elevar a aquesta nacionalitat, amb més de 20.000 ciutadans empadronats, a la comunitat estrangera més nombrosa de la capital catalana. En aquesta conjuntura, Ama l'italiano va néixer amb la intenció de crear ponts entre les cultures italiana i catalana, oferir un espai cultural a artistes italians i difondre l'italià a Barcelona.

El projecte cultural d'Ama l'Italiano es basa en dues línies principals de treball: la llengua i l'estimulació de la cultura italiana en general. Des del Centre s'imparteixen cursos de llengua, s'organitzen viatges culturals a Itàlia i es promou una àmplia sèrie d'esdeveniments i activitats relacionades amb àmbits com ara el cinema, la música, el teatre o la gastronomia italiana.

Entre les principals línies d'actuació del Centre està la de fomentar la diversitat i la convivència lingüística. En aquest context, Ama l'italiano difon la llengua italiana a través dels seus cursos -ja siguin estrictament lingüístics o sobre altres aspectes culturals-), així com ofereix a l'àmplia colònia italiana a Barcelona la possibilitat d'accedir a cursos d'espanyol especialitzats. El Centre Culturale Ama l'Italiano és, a més a més, seu per a la realització de l'examen que permet obtenir la certificació lingüística oficial que expedeix la Università degli Studi Roma Tre-la certificazione IT, Certificato di competenza generale in italiano come lingua straniera-.

Referències 

Cultura d'Itàlia
Centres culturals de Barcelona